Håndværkermuseet kan henvise til flere artikler:
Håndværkermuseet (Randers) - museum for håndværk i Randers
Håndværkermuseet (Roskilde) - museum for håndværk i Roskilde